ASB uitzendbureau, een voormalig Nederlands bedrijf
 Amsterdamsche Studenten Bond, een voormalige studentenvereniging
 Assisted Spontaneous Breathing, een toevoeging aan ventilatiemodi in beademingsapparatuur
 Station Amsterdam Bijlmer ArenA, een trein- en metrostation in Amsterdam
 Apostilb, een verouderde eenheid voor luminantie